Las Granjas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Granjas, Tabasco, Huimanguillo, 
 Las Granjas, delstaten Mexiko, Naucalpan de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar